Jordan 196 — гоночный автомобиль команды  Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
Машины команды в сезоне  года были окрашены в золотые цвета нового главного спонсора - табачной компании "Benson & Hedges".

Периодически зарабатывая очки, команда возглавила "второй эшелон" позади четвёрки топ-команд: Williams, Ferrari, Benetton и McLaren.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Jordan Формулы-1